Grad u Danskoj:
 Billund, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Billund (općina), općina u regiji Južna Danska